150-я отдельная танковая бригада - сформирована в 13-й армии 17 сентября на базе остатков расформированной 50-й танковой дивизии.
 150-я бригада эскадренных миноносцев (150-я БЭМ)
 150-я бригада ракетных кораблей

Примечания